El término Nexon puede referirse a:

 Nexon, empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos surcoreana.
 Museo de los ordenadores Nexon, museo dedicado a la historia de los ordenadores y videojuegos, ubicado en la isla de Jeju, Corea del Sur.
 Nexon Arena, estadio dedicado a los deportes electrónicos ubicado en Seúl, Corea del Sur.
 Nexon, comuna francesa.
 Cantón de Nexon, antigua división administrativa francesa.